Club Brugge w europejskich pucharach – występy w europejskich pucharach belgijskiego klubu piłkarskiego Club Brugge.

Wykaz spotkań pucharowych

1967–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Club Brugge
Belgijskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach